Prudon est un patronyme porté notamment par :

 Gilbert Prudon (1759-1811), général de brigade et homme politique de la Révolution française ;
 Hervé Prudon (1950-2017), écrivain, journaliste et scénariste français, spécialisé dans le roman policier et la littérature d'enfance et de jeunesse.